Миняево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Миняево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Миняево — деревня в Ступинском районе Московской области.